Reynoldsville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reynoldsville (Georgia)
 Reynoldsville (Illinois)
 Reynoldsville (Kentucky)
 Reynoldsville (New York)
 Reynoldsville (Pennsylvania)
 Reynoldsville (West Virginia)

es:Reynoldsville